Dit is een lijst van planetoïden 27901-28000. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (27901) - || 1996 RR4|| 13 september 1996 || NEAT
|-
| (27902) - || 1996 RA5|| 13 september 1996 || S. P. Laurie
|-
| (27903) - || 1996 RS11|| 8 september 1996 || Spacewatch
|-
| (27904) - || 1996 SV4|| 20 september 1996 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (27905) - || 1996 SK6|| 20 september 1996 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (27906) - || 1996 TZ7|| 12 oktober 1996 || D. di Cicco
|-
| (27907) - || 1996 TU9|| 15 oktober 1996 || Kleť
|-
| (27908) - || 1996 TX9|| 4 oktober 1996 || S. P. Laurie
|-
| (27909) - || 1996 TD11|| 14 oktober 1996 || R. Linderholm
|-
| (27910) - || 1996 TA14|| 10 oktober 1996 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (27911) - || 1996 TC14|| 10 oktober 1996 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (27912) - || 1996 TJ14|| 9 oktober 1996 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (27913) - || 1996 TC41|| 8 oktober 1996 || E. W. Elst
|-
| (27914) - || 1996 TN41|| 8 oktober 1996 || E. W. Elst
|-
| (27915) Nancywright || 1996 UU1|| 30 oktober 1996 || P. G. Comba
|-
| (27916) - || 1996 VX1|| 1 november 1996 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (27917) Edoardo || 1996 VU2|| 6 november 1996 || L. Tesi, G. Cattani
|-
| (27918) - || 1996 VJ4|| 6 november 1996 || N. Sato
|-
| (27919) - || 1996 VP4|| 13 november 1996 || T. Kobayashi
|-
| (27920) - || 1996 VV8|| 7 november 1996 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (27921) - || 1996 VY26|| 11 november 1996 || Spacewatch
|-
| (27922) Mascheroni || 1996 XW8|| 8 december 1996 || P. G. Comba
|-
| (27923) - || 1996 XJ32|| 4 december 1996 || U. Munari, M. Tombelli
|-
| (27924) - || 1997 AZ10|| 9 januari 1997 || D. di Cicco
|-
| (27925) - || 1997 CJ1|| 1 februari 1997 || T. Kobayashi
|-
| (27926) - || 1997 EM15|| 4 maart 1997 || Spacewatch
|-
| (27927) - || 1997 EQ32|| 11 maart 1997 || Spacewatch
|-
| (27928) - || 1997 EG38|| 5 maart 1997 || LINEAR
|-
| (27929) - || 1997 FC1|| 28 maart 1997 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (27930) - || 1997 GN6|| 2 april 1997 || LINEAR
|-
| (27931) - || 1997 GU7|| 2 april 1997 || LINEAR
|-
| (27932) - || 1997 GF8|| 2 april 1997 || LINEAR
|-
| (27933) - || 1997 GW14|| 3 april 1997 || LINEAR
|-
| (27934) - || 1997 HT11|| 30 april 1997 || LINEAR
|-
| (27935) - || 1997 JN || 2 mei 1997 || Spacewatch
|-
| (27936) - || 1997 JF12|| 3 mei 1997 || E. W. Elst
|-
| (27937) - || 1997 JJ13|| 3 mei 1997 || E. W. Elst
|-
| (27938) - || 1997 JG16|| 3 mei 1997 || E. W. Elst
|-
| (27939) - || 1997 LL2|| 5 juni 1997 || Spacewatch
|-
| (27940) - || 1997 LB4|| 9 juni 1997 || Spacewatch
|-
| (27941) - || 1997 LB6|| 13 juni 1997 || Spacewatch
|-
| (27942) - || 1997 LL9|| 7 juni 1997 || E. W. Elst
|-
| (27943) - || 1997 LB12|| 7 juni 1997 || E. W. Elst
|-
| (27944) - || 1997 MA3|| 28 juni 1997 || LINEAR
|-
| (27945) - || 1997 MK3|| 28 juni 1997 || LINEAR
|-
| (27946) - || 1997 NA || 1 juli 1997 || Spacewatch
|-
| (27947) Emilemathieu || 1997 NH3|| 9 juli 1997 || P. G. Comba
|-
| (27948) - || 1997 NQ3|| 6 juli 1997 || Spacewatch
|-
| (27949) - || 1997 NU4|| 8 juli 1997 || ODAS
|-
| (27950) - || 1997 OF1|| 30 juli 1997 || G. R. Viscome
|-
| (27951) - || 1997 OG2|| 30 juli 1997 || ODAS
|-
| (27952) Atapuerca || 1997 PR4|| 11 augustus 1997 || A. López, R. Pacheco
|-
| (27953) - || 1997 PF5|| 11 augustus 1997 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (27954) - || 1997 QB4|| 27 augustus 1997 || Y. Shimizu, T. Urata
|-
| (27955) - || 1997 QU4|| 24 augustus 1997 || T. Okuni
|-
| (27956) - || 1997 RC || 1 september 1997 || Z. Moravec
|-
| (27957) - || 1997 RV8|| 12 september 1997 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (27958) - || 1997 RP9|| 9 september 1997 || V. Giuliani
|-
| (27959) Fagioli || 1997 SE1|| 19 september 1997 || L. Tesi, G. Cattani
|-
| (27960) - || 1997 SN1|| 21 september 1997 || L. Šarounová
|-
| (27961) - || 1997 SU1|| 22 september 1997 || Kleť
|-
| (27962) - || 1997 SY1|| 23 september 1997 || M. Wolf, P. Pravec
|-
| (27963) - || 1997 ST2|| 25 september 1997 || P. Pravec, M. Wolf
|-
| (27964) - || 1997 SW15|| 27 september 1997 || ODAS
|-
| (27965) - || 1997 SH25|| 29 september 1997 || Y. Shimizu, T. Urata
|-
| (27966) - || 1997 SA34|| 16 september 1997 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (27967) - || 1997 TE || 1 oktober 1997 || Osservatorio San Vittore
|-
| (27968) - || 1997 TM1|| 3 oktober 1997 || ODAS
|-
| (27969) - || 1997 TT3|| 3 oktober 1997 || ODAS
|-
| (27970) - || 1997 TR9|| 2 oktober 1997 || Spacewatch
|-
| (27971) - || 1997 TO12|| 2 oktober 1997 || Spacewatch
|-
| (27972) - || 1997 TA18|| 8 oktober 1997 || A. Sugie
|-
| (27973) - || 1997 TR25|| 12 oktober 1997 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (27974) Drejsl || 1997 UH || 19 oktober 1997 || L. Šarounová
|-
| (27975) Mazurkiewicz || 1997 UJ1|| 23 oktober 1997 || P. G. Comba
|-
| (27976) - || 1997 UY3|| 26 oktober 1997 || T. Kobayashi
|-
| (27977) Distratis || 1997 UK5|| 25 oktober 1997 || L. Tesi, A. Boattini
|-
| (27978) Lubosluka || 1997 UN9|| 29 oktober 1997 || L. Šarounová
|-
| (27979) - || 1997 UH19|| 28 oktober 1997 || Spacewatch
|-
| (27980) - || 1997 UA21|| 27 oktober 1997 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (27981) - || 1997 UK21|| 20 oktober 1997 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (27982) - || 1997 UH22|| 26 oktober 1997 || N. Sato
|-
| (27983) Bernardi || 1997 UU24|| 26 oktober 1997 || A. Boattini, M. Tombelli
|-
| (27984) Herminefranz || 1997 VN || 1 november 1997 || Starkenburg
|-
| (27985) Remanzacco || 1997 VC1|| 2 november 1997 || Remanzacco
|-
| (27986) Hanuš || 1997 VV2|| 4 november 1997 || L. Šarounová
|-
| (27987) - || 1997 VR3|| 6 november 1997 || T. Kobayashi
|-
| (27988) Menabrea || 1997 VA4|| 7 november 1997 || P. G. Comba
|-
| (27989) - || 1997 VG4|| 7 november 1997 || T. Kobayashi
|-
| (27990) - || 1997 VD6|| 9 november 1997 || T. Kobayashi
|-
| (27991) - || 1997 VW6|| 6 november 1997 || N. Sato
|-
| (27992) - || 1997 VR7|| 2 november 1997 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (27993) - || 1997 WK || 18 november 1997 || T. Kobayashi
|-
| (27994) - || 1997 WM1|| 19 november 1997 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (27995) - || 1997 WL2|| 23 november 1997 || T. Kobayashi
|-
| (27996) - || 1997 WJ5|| 23 november 1997 || Spacewatch
|-
| (27997) - || 1997 WV7|| 23 november 1997 || N. Sato
|-
| (27998) - || 1997 WU8|| 20 november 1997 || Spacewatch
|-
| (27999) - || 1997 WV21|| 30 november 1997 || T. Kobayashi
|-
| (28000) - || 1997 WC35|| 29 november 1997 || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten